

Geografia 
 Argentina
 Manzano Amargo – comune in provincia di Neuquén, dipartimento del Minas

Persone 
 Rafael Amargo – ballerino, coreografo e personaggio televisivo spagnolo
 Yamara Amargo – cestista cubana

Altro 
 Amargo mar – film boliviano del 1984 diretto da Antonio Equino